Игорь Бендицкий:
 Бендицкий, Игорь Семёнович — музыкальный педагог.
 Бендицкий, Игорь Эдуардович — советский хирург, ортопед-травматолог.